Збориште може бити:

 Зборише, зборно мјесто

или

 Збориште (Брод), насељено мјесто у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Збориште (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Збориште (планински врх), један од врхова планине Таре, висок 1.544 метара